Francisco de Miranda peut désigner :

Personnalités 
 Francisco de Miranda (1750-1816) : militaire vénézuélien, héros de l'indépendance.

Toponymes

Francisco de Miranda : municipalité de l'État d'Anzoátegui ;
 Francisco de Miranda : une des trois paroisses civiles de la municipalité de Francisco Linares Alcántara dans l'État d'Aragua ;
 Francisco de Miranda : capitale de la paroisse civile de Francisco de Miranda de la municipalité de Francisco Linares Alcántara dans l'État d'Aragua ;
 Francisco de Miranda : municipalité de l'État de Táchira ;
 Sebastián Francisco de Miranda : municipalité de l'État de Guárico.

Homonymie de toponyme